Составы Правительства Российской Федерации под председательством Медведева, Дмитрия Анатольевича:

 Первое правительство Медведева — действовавшее в период с 8 мая 2012 по 7 мая 2018 года;
 Второе правительство Медведева — действовавшее с 8 мая 2018 года. Впервые с 1991 года кандидаты в вице-премьеры были объявлены до голосования. 15 января 2020 года подало в отставку и продолжило исполнять обязанности до утверждения состава нового правительства.